Hieronder volgt een lijst van presidenten van Oeganda.

Presidenten van Oeganda (1963-heden)

Eerste Republiek (1963-1971)

Militair bewind (1971-1979)

Tweede Republiek (1979-1985)

Militair bewind (1985-1986)

Derde Republiek (1986-heden) 

 
Oeganda
Presidenten